Санта Роса Идалго има више значења:

 Санта Роса Идалго (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Роса Идалго (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику